El WST Classic de 2023 es un torneo de snooker, profesional y de ranking, que se está celebrando entre el 16 y el 22 de marzo de 2023 en el Morningside Arena de la ciudad inglesa de Leicester. Es el undécimo torneo de ranking de la temporada 2022-23. El World Snooker Tour se encargó de organizarlo tras la cancelación del Masters de Turquía. Cuenta con la participación de los 128 jugadores profesionales, que se repartirán 427 000 libras esterlinas en premios, 80 000 de ellas para el ganador.

Organización

Formato 
El WST Classic de 2023 es un torneo profesional y de ranking que se está celebrando entre el 16 y el 22 de marzo en el Morningside Arena de la ciudad inglesa de Leicester. El World Snooker Tour decidió organizarlo en enero, pocos días después de anunciar que el Masters de Turquía no se celebraría por la imposibilidad de asegurarse los fondos necesarios. Así, el WST Classic se ha estrenado entre el Players Championship y el Tour Championship. Los sesenta y cuatro jugadores mejor situados en el ranking al final del Players Championship son cabezas de serie y se sorteó quién de los otros sesenta y cuatro se medía con ellos en la primera ronda. Los partidos se están jugando al mejor de siete mesas hasta los cuartos de final, al mejor de nueve en las semifinales y al mejor de once en la final.

Premios 
Se repartirán 427 000 libras esterlinas en premios. El dinero se distribuirá según la fase que alcance cada jugador, de la siguiente manera:

Además, se le concederán cinco mil libras extra al que consiga tejer la tacada más alta del torneo.

Resultados 
Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los cabezas de serie. Recalcados en negritas figuran los ganadores de cada partido.

Final 
La final se disputará el 22 de marzo en el Morningside Arena de Leicester, al mejor de diecinueve mesas.

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Snooker en 2023